CONSUR Sevens 2010 – piąte mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w argentyńskim mieście Mar del Plata w dniach 5–7 stycznia 2010 roku.

Informacje ogólne 
Unión Argentina de Rugby otrzymał prawa do organizacji turnieju w listopadzie 2009 roku. Do rozegranych w Mar del Plata zawodów przystąpiło osiem reprezentacji, liczących maksymalnie dziesięciu zawodników, podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym na boiskach I.P.R. Sporting Club, po czym nastąpiła rozegrana na Estadio José María Minella faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, pozostałe zaś w turnieju Plate.

Tytuł po raz kolejny obroniła reprezentacja Argentyny.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

Mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7
2010 w rugby union
2010 w Argentynie
Sport w Mar del Plata
Rugby union w Argentynie